А1 Етнікі 2002—2003 — 63-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційний сайт  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 А1 Етнікі 2002—2003  

2003
‎Греція
Греція
2002 у грецькому спорті
2003 у грецькому спорті